

Kalendarium informatyczne lat 1920-1929 
 1924
 Computing-Tabulating-Recording Company (CTR) założona w roku 1911, zmienia nazwę na International Business Machines Corporation.
 Walther Bothe buduje pierwszą bramkę logiczną AND, co przyniesie mu w 1954 roku Nagrodę Nobla.
 1925–1930 – Vannevar Bush projektuje pierwszą liczącą  maszynę analogową, pod nazwą integraph, później nazwaną analizatorem różniczkowym
 1926
 Derrick Henry Lehmer tworzy maszynę Number-Sieve do analizy podzielności liczb naturalnych.
 Stuart Dodd, badacz z Uniwersytetu w Princeton, buduje maszynę do automatycznej analizy korelacji; późniejsze wersje tej maszyny znane są jako Dodd Correlators.
 Brandt Automatic Cashier, maszyna z klawiaturą, zdobywa szeroką popularność w Stanach Zjednoczonych.
 1929 – firmy Vickers i Sperry konstruują pierwszy przelicznik artyleryjski. Był to układ mechaniczny sterowany krzywkami.

Zobacz też 
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne